Joan d'Aragó de Foix o Joan I de Prades (1335 - 1414), senescal de Catalunya i comte de Prades i baró d'Entença.
 Joan d'Aragó i de Foix (1509), príncep de Girona.